General Francisco Villa bezeichnet:

 General Francisco Villa (Chiapas), Ort in Mexiko
 General Francisco Villa (Michoacán), Ort in Mexiko
 General Francisco Villa (Tamaulipas), Ort in Mexiko
 General Francisco Villa (Tlaxcala), Ort in Mexiko